Sarimukti (Karangnunggal), een plaats in Indonesië
Sarimukti (Cipatat), een plaats in Indonesië
Sarimukti (Cibitung), een plaats in Indonesië
Sarimukti (Pasirwangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing